Plaça del Mercat (Olot)
 Plaça del Mercat (Palma)
 Plaça del Mercat (la Seu d'Urgell)
 Plaça del Mercat (València)